Tiglatpilesar může být:

 Tiglatpilesar I. – asyrský král
 Tiglatpilesar II. – asyrský král
 Tiglatpilesar III. – novoasyrský král